Hugo Berly Silva (1941-), joueur de football international chilien.
 Madeleine Berly-Vlaminck (1896-1953), artiste peintre française.
Patronyme français